Ла Буена Тијера има више значења:

 Ла Буена Тијера (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Буена Тијера (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику